Нина Александровна Беляева — бывший депутат Совета народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области (далее — СНД), которая получила известность после своего антивоенного выступления 22 марта 2022 года. За это выступление было возбуждено уголовное дело «за фейки о ВС РФ». Позже за высказывания на неё было заведено ещё два уголовных дела, она была объявлена в международный розыск и заочно арестована. В связи с преследованиями в России Нина Александровна покинула страну и запросила политическое убежище в Латвийской республике.

Библиографические данные 
Родилась в городе Воронеж 16 июня 1989 года. В 2011 году закончила бакалавриат математического факультета Воронежского государственного университета (ВГУ). В 2013 там же получила степень магистра математики.

В 2017 году закончила бакалавриат юридического факультета ВГУ. В период с ноября 2020 года по апрель 2022 года обучалась в аспирантуре Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации в Москве. Отчисление произошло после антивоенного выступления; причина, указанная Институтом, — неуспеваемость.

Летом 2022 года поступила в магистратуру юридического факультета Латвийского университета.

Деятельность

Движение за честные выборы 
Заметной политической фигурой в Воронежской области Беляева стала в период движения «За честные выборы» 2011—2012 года. В данном движении Нина занималась организацией и проведением митингов «За честные выборы», а также обучением наблюдателей и организацией наблюдения на президентских выборах 2012 года.

Административное дело за антипутинский пост 
Видя народную поддержку движения «За честные выборы», местные чиновники организовали митинг в поддержку В. В. Путина, на который свозили работников бюджетной сферы на автобусах. Тогда возникла идея пригласить привезённых бюджетников на протестное шествие, которое проходило в тот же день — 4 февраля 2012 года. Нина написала текст для пригласительной листовки и разместила его в социальной сети «В контакте» для обсуждения. Воззвание начинается со слов:

«Учителя, врачи, пенсионеры, студенты, работники предприятий, принадлежащим единороссам — все те, кто подвергался угрозам и другим формам давления перед выборами в Госдуму. Задумайтесь! Кто вы?! Рабы или свободные? Люди или быдло?! Так давайте же будем вести себя как СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ! Не будем позволять жуликам и ворам вытирать об нас ноги! МЫ ЛЮДИ!»

Далее четыре абзаца, которые посвящены каждой из указанных в первом абзаце социальных групп и содержат аргументацию о том почему нужно голосовать против Путина.

За данный пост было возбуждено административное дело за нарушение правил предвыборной агитации — ст. 5.12 КоАП РФ. Сотрудники полиции и избирательной комиссии посчитали, что Беляева была обязана указать в посте выходные данные (источник оплаты, тираж и т. д.), а поскольку она этого не сделала, то пост является незаконным агитационным материалом.

Депутатская деятельность 
В СНД боролась за повышение комфортности жизни жителей Стрелецкой территориальной группы (пгт. Стрелица, п. Бахчеево), в частности поднимала в Совете депутатов вопрос о проблемах в энергетическом комплексе, в результате которых в июне 2019 года сгорели электроприборы в десятках домов поселков Стрелица и Бахчеево. Произошло это из-за сильных скачков в энергосети. Беляева предложила создать рабочую группу из депутатов и специалистов администрации для выяснения причин аварии и разработки плана профилактических работ для предотвращения подобных аварийных ситуаций в будущем. Данная инициатива была поддержана коллегами по фракции КПРФ, но заблокирована депутатами фракции «Единая Россия».

Инициатива по возврату прямых выборов главы района 
В декабре 2019 года выступила с инициативой возврата прямых выборов главы района, предложив изменения в Устав района. Семилукский район стал первым и единственным в регионе, где предложили вернуть прямые выборы главы. Инициатива не была принята Советом.

Поддержка хабаровских протестов и экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 
Нина Беляева была организатором протестных акций в г. Воронеж в поддержку Сергея Фургала, собирала подписи под обращениями в его поддержку, а также собирала личные поручительства для изменения меры пресечения бывшему хабаровскому губернатору.

Административное дело за стаканчики 
Первую публичную акцию в поддержку Сергея Фургала Нина провела 25 июля 2020 года в формате флешмоба — 4 человека сфотографировались с пластиковыми стаканчиками, на которых было написано «ФУРГАЛ». После этого Нину вызвали в полицию и составили протокол об административном правонарушении. Впоследствии суд оштрафовал Беляеву на 15 000 рублей.

Оспаривание увольнения Сергея Фургала в суде 

Осенью 2020 года группа хабаровчан решила обратиться в суд, не согласившись с решением президента Путина об увольнении Фургала с должности губернатора. Представителем по этим искам выступила Нина Беляева. В исках указывалось на превышение президентом РФ своих полномочий и незаконном вмешательстве в вопросы исключительного ведения субъекта РФ, что противоречит Конституции РФ. «Тут два критерия — что нарушен принцип федерализма и нарушен принцип избирательного права» — сказала представитель инициативной группы. Верховный суд отказался рассматривать данные иски, указав, что избирательные права истцов данным указом не нарушены.

Участие в выборах и конкурсах

2013 год 
Впервые в качестве кандидата Нина Беляева приняла участие в выборах в 2013 году — это были выборы в Совет народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области пятого созыва. Нина Александровна участвовала как кандидат-самовыдвиженец по стрелицкому одномандатному округу. Но победить тогда не смогла. По её словам — тогда не было опыта и понимания как противостоять административному ресурсу в ходе избирательной кампании. Как не позволить украсть свои голоса двойнику (кандидату с такой же фамилией). Депутатом тогда стал Вячеслав Жуков.

2015 год 
Выборы в Совет народных депутатов городского поселения — город Семилуки. Это районный центр Семилукского района. Беляева баллотировалась по одному из трёх пятимандатных округов. Была выдвинута партией КПРФ. Но у чиновников с помощью фальсификаций и предательства руководителей партии удалось украсть победу. Нину удалили с избирательного участка и посчитали голоса без неё. Депутатом она в этот раз опять не стала.

2018 год 
Выборы в Совет народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области шестого созыва, по их итогам Беляева стала районным депутатом. В Совете входила во фракцию КПРФ.

2020 год 
В мае 2020-го года приняла участие в конкурсе на должность главы администрации Семилукского района. Прошла первый этап конкурса — проверку документов на соответствие критериям по образованию и стажу работы, но не была допущена к голосованию по итогам собеседования конкурсной комиссии.

Антивоенная позиция и уголовное преследование 
Нина Беляева является первым и пока единственным депутатом в Воронежской области, осудившим военное вторжение в Украину. С начала вторжения России на Украину она выражала свою антивоенную позицию в своих социальных сетях. На заседании Совета депутатов 22 марта 2022 года руководитель районного отделения партии «Единая Россия», ранее судимый за мошенничество депутат Вячеслав Жуков обвинил Беляеву в нарушении депутатской этики и потребовал объяснить почему она публикует антивоенные посты в своих социальных сетях. Видео депутатской сессии начало быстро распространятся после публикации украинского блогера Ростислава Калациньского. Когда депутаты стали обсуждать высказывания Беляевой в соцсетях, она выступила с осуждением вторжения. По её словам, «Я против того решения, которое было принято президентом РФ. И я против тех действий, которые сегодня проводятся на территории суверенного государства Украина… На нашу страну никто не нападал. И завтра никто бы не напал. Это просто то, что вам пропагандисты в головы вложили. Потому что нет ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну. И нацистов там нет. Очень странно доказывать людям, что русскоязычный украинец еврейского происхождения может быть нацистом».

Согласно заявлению районной администрации, 20 из 23 присутствовавших депутатов проголосовали за заявление в прокуратуру для оценки действий Беляевой. Саму Беляеву исключили из комиссии по депутатской этике и потребовали исключить из совета.

Беляеву осудило и руководство регионального отделения партии КПРФ. Первый секретарь Обкома КПРФ Воронежской области Андрей Рогатнев публично заявил, что «Выступление Беляевой, которая, кстати, является беспартийной и была избрана по списку КПРФ как сторонница партии, не имеет никакого отношения к официальной позиции КПРФ и оценивается однозначно как провокационное, о чём нами было заявлено на заседании областной Думы 24 марта 2022 г. После выступлений Беляевой подавляющее большинство депутатского корпуса Семилукского райсовета, в том числе депутаты фракции КПРФ, проголосовали за осуждение действий Беляевой. Она исключена из фракции КПРФ, а её действия расследуют правоохранительные органы».

Вместе с тем, по словам Беляевой, от многих людей из различных регионов она получила слова поддержки.

В конце марта 2022 года Нина покинула Россию, опасаясь преследования за свою позицию, так как видео с Семилукского райсовета широко распространилось не только в Российской Федерации и Украине, но также в странах ЕС, США, Канаде, Австралии и других.

29 апреля 2022 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Беляевой по части 1 статьи 207.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации). Была объявлена в розыск.

10 июня 2022 года на сайте Следственного комитета Воронежской области была опубликована информация о возбуждении второго уголовного по части 2 статьи 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Это вызвано тем, что в апреле Беляева дала интервью украинскому блогеру Ростиславу Калациньскому. В интервью Нина Александровна назвала военную агрессию России военным преступлением и выразила надежду, что президент России Владимир Путин будет отстранён от власти, сказав, в частности: «У каждого повара и охранника Путина есть возможность стать героем».

22 июня 2022 года Семилукский ОМВД России вынес постановление об объявлении в международный розыск на территории государств-членов Интерпола.

23 июня 2022 года следователь вынес постановление о привлечении Беляевой в качестве обвиняемой по ч. 1 ст. 207.3, ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.2. Дел о призывах к терроризму оказалось два.

24 июня 2022 года судья Ленинского районного суда города Воронежа Майоров Д. А. вынес постановление о заочном заключении под стражу. 14 июля Воронежский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника Беляевой. Постановление суда первой инстанции было оставлено в силе, а в удовлетворении жалобы было отказано.

18 июля 2022 года Нина Беляева заявила о сложении своих депутатских полномочий, объяснив это тем, что лишена возможности исполнять свои депутатские обязанности из-за вынужденной эмиграции. Она заявила: «Преступным путинским режимом, развязавшим агрессивную войну против мирного суверенного демократического государства Украина, я лишена возможности осуществлять свои депутатские полномочия. Преступная банда, узурпировавшая государственную власть в России, возбудила в отношении меня уголовные дела за мою политическую позицию и любовь к моей Родине. Суд, стоящий на страже интересов этой банды, вынес постановление о моём заочном аресте, тем самым временно закрыв мне возможность возвращения в Россию».'' В завершение она попросила зачитать своё заявление на депутатской сессии и удовлетворить его.

03 августа 2022 года Росфинмониторинг внёс Беляеву в список экстремистов и террористов, как лицо причастное к террористической деятельности, о чём свидетельствует звёздочка около её ФИО в списке. В этот же день у Нины были заблокированы все банковские счета и банковские приложения в российских банках.

21 октября 2022 года Семилукский райсовет народных депутатов принял решение об отставке Беляевой.

Деятельность в эмиграции 
Нина Беляева вошла в оргкомитет 1-го Съезда народных депутатов, осудивших военное вторжение России в Украину. Разработала концепцию закона «О люстрации», стала соавтором Акта о национальном сопротивлении и основополагающей декларации съезда. На первом дне съезда Беляева заявила, что один из документов был единолично подправлен Пономарёвым. Доступ к документам ей заблокировали, а в ходе заседания онлайн-участникам выключили звук. При этом один из докладов съезд принял «единогласно», хотя онлайн-участников к голосованию не допустили вовсе. От дальнейшего участия Беляева отказалась.

Статьи на иностранных языках 
На греческом, на французском, на португальском.

См. также 
 Хельга Пирогова

Примечания 

Персоналии:Воронежская область
Активисты против вторжения России на Украину
Женщины-политики России
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Русские эмигранты пятой волны в Латвии